gestreepte molmzweefvlieg
 gevlekte molmzweefvlieg
 grootsprietmolmzweefvlieg